Рифа́т Аркенович Нурмугаме́т (; 22 мая 1996, Енбекшиказахский район, Алматинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Туран».

Карьера 
Воспитанник ФК «Кайрат». В сезоне 2014 стал привлекаться к работе с основной командой, в том же сезоне дебютировал в основной команде. В 2015 году был заявлен за основной состав. Первые шаги в футболе начинал делать под руководством Анатолия Андреевича Житкеева. Выиграл с «Актобе» Первую лигу.

Достижения 
 «Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2016
 «Жетысу»
 Победитель Первой лиги: 2017
 «Актобе»
 Победитель Первой лиги: 2020

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Сумгаит»